Termin SGE ima više značenja.

 Dekstransaharaza, enzim
 Siegerland aerodrom, IATA kod